Аргу́н (, ) — река на Северном Кавказе на территории Грузии и России, правый приток Сунжи (бассейн Терека).

Описание 
Длина реки — 148 км, площадь бассейна — 3390 км². Средний уклон 17,63 м/км.  Питание смешанное. Сплошного ледостава на Аргуне не бывает.

Аргун берёт начало из ледников на северных склонах Большого Кавказского хребта. В верхнем течении, до слияния с рекой Шароаргун, исторически называется Чанты-Аргун.

Далее, до выхода на равнину (так называемые «Аргунские ворота» (Бокового Кавказского хребта)) река течёт по горной Чечне в Аргунском ущелье, которое вблизи истоков реки более или менее безлесно, а ниже покрыто почти сплошными лесами. Вбирает в себя многочисленные горные потоки, самый крупный из которых — река Шароаргун соединяется с Аргуном непосредственно у «ворот». Горная часть бассейна Аргуна и его притоков составляют западную часть горной Чечни — Итум-Калинский и Шатойский районы. Эта область является одним из первоначальных мест поселения чеченцев и характеризуется многочисленными развалинами древних аулов с традиционными сооружениями башенного типа.

После выхода на равнину по Аргуну проходит граница между Грозненским и Шалинским районами Чечни до впадения в Сунжу. Долина густо заселена. До войны характеризовалась практически непрерывной застройкой частными домами усадебного типа.

В нижнем течении реки расположен город Аргун.

Происхождение гидронима 
Аргун () по-чеченски означает узкое глубокое ущелье, впадину, гидроним («ark, arg» с горского чеченского — «река»).

В искусстве 
 В фильме «Свой среди чужих, чужой среди своих» Никиты Михалкова одна из главных сцен снималась на реке Аргун.
 Рисовальщик, военный инженер В. В. Фохт создал рисунок «Переправа через реку Аргунь в октябре 1840 года».
 М. Ю. Лермонтов в своей поэме Измаил Бей описывает реку Аргун:

 Лев Толстой упоминает в своём рассказе реку Аргун.

 К. П. Белевич, писатель, служивший в Тенгинском полку, в своем очерке «Несколько картин из кавказской войны и нравов горцев» упоминает реку Аргун:

В филателии 
В 1971 году в СССР был выпущен художественный маркированный конверт «Чечено-Ингушская АССР. Ущелье реки Аргун». На следующий год был выпущен конверт «Чечено-Ингушская АССР. Висячий мост через реку Аргун у села Чишки».

Галерея

Примечания

Литература 
 
 

Притоки Сунжи (приток Терека)
Реки Мцхета-Мтианети
Реки Чечни